John Marshall Watson, pilot de curses automobilístiques britànic.
 John H. Watson, personatge de ficció creat per Arthur Conan Doyle.
 John L. Watson, jugador d'escacs estatunidenc.
 Johnny "Guitar" Watson, músic i cantant estatunidenc.
 John Broadus Watson, psicòleg estatunidenc.